Алексей Сергеевич Щербаков:
 Щербаков, Алексей Сергеевич (род. 1948) — генерал-полковник, заместитель директора ФПС РФ, кавалер ордена Красной Звезды.
 Щербаков, Алексей Сергеевич (род. 1988) — российский стендап-комик.